Zeleneč est un toponyme qui peut désigner :

Zeleneč, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Zeleneč, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.